Wüstenschläfer kommt als Synonym für zwei Arten der Bilche vor:
 Salzkrautbilch (Selevinia betpakdalaensis)
 Löffelbilch (Eliomys melanurus)